Дистрикт Радом (, ) — административно-территориальная единица в составе Генерал-губернаторства, части оккупированной Польши во время Второй мировой войны. Образован 26 октября 1939 года, прекратил существование 16 января 1945 года после наступления Красной армии во время Висло-Одерской операции. После уничтожения еврейского населения в дистрикте проживало 2 миллиона 387 тысяч человек польской национальности. Округ занимал площадь 24 431 км².

Столица дистрикта находилась в Радоме, а с 12 декабря 1944 года — в Ченстохове.

Губернаторы 
 Карл фон Ляш — 26 октября 1939—июль 1941
 Эрнст Кундт — август 1941—16 января 1945

Деление 
Дистрикт подразделялся на три городских округа (): Радом, Ченстохова и Кельце, и 10 повятов. На территории дистрикта было 34 города и 302 гмины.

Литература 
 Stefan Iwaniak, Reforma rolna w województwie kieleckim w latach 1944-1945, Warszawa 1975
 Czesław Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1970.

Примечания 

Дистрикты Генерал-губернаторства
Административные единицы, образованные в 1939 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году
Административные единицы нацистской Германии на территории Польши